Document Type Definition
VV DTD, een voetbalclub uit Cornjum